2 miejscowości w Polsce: 
 Częstkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna 
 Częstkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud